Sud Mennucci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sud Mennucci (ort), São Paulo, 
 Sud Mennucci (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar